Een verkeersweg:
 N634 (België)
 N634 (Frankrijk)
 N634 (Nederland), zie Provinciale weg 634
 N-634 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing